Diese Liste enthält die Provinzen des Römischen Reiches unabhängig vom Zeitpunkt ihres Bestehens.

Für Listen der Provinzen für einen bestimmten Zeitraum siehe:
 Liste der römischen Provinzen bis Diokletian (bis zur Verwaltungsreform Diokletians, römischer Kaiser von 284 bis 305)
 Liste der römischen Provinzen ab Diokletian (ab der Verwaltungsreform Diokletians bis zum Jahr 395, dem Jahr der Teilung in das Weströmische und das Oströmische Reich)
 Liste oströmischer Provinzen

Liste der späteren Themen des Byzantinischen Reiches
 Liste byzantinischer Themen

Die Liste enthält den Namen der Provinz, die (ungefähre) heutige Entsprechung ihres Gebietes, den Zeitpunkt der Etablierung und gegebenenfalls den Zeitpunkt der Auflösung (bei Teilung bzw. Eingliederung in eine andere Provinz), und schließlich den Hauptort, d. h. den Sitz des Statthalters.

Literatur 
 Tilmann Bechert: Die Provinzen des Römischen Reiches. Einführung und Überblick. von Zabern, Mainz 1999, ISBN 3-8053-2399-9

Weblinks 

!Romische Provinz (0), Liste
Provinzen #Romisches Reich